Rogério Fonseca da Silva – nato il 23 marzo 1970, calciatore brasiliano ex Spartak Mosca, São Caetano e Santos.
José Marcelo Januário de Araújo – nato il 6 maggio 1972, calciatore brasiliano ex Goiás, Saragozza, Porto e Académica.
Glasner da Silva Albuquerque – nato il 28 febbraio 1980, calciatore brasiliano ex di Joinville SC, US Lecce e Juventus Primavera. 
Gilvan Gomes Vieira – nato il 9 aprile 1984, calciatore brasiliano ex di URT, Atlético Mineiro, Dinamo Tblisi, Jeju United.
Leandro Rodrigues Benardes – nato il 18 novembre 1985, giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato russo.
Francisco Lisvaldo Daniel Duarte – nato il 16 novembre 1990, calciatore brasiliano ex Bragantino e Skenderbeu.
Rubens Raimundo da Silva – nato il 10 ottobre 1989, calciatore brasiliano centrocampista del .